Lista das 185 comunas do departamento francês de Lozère.

|}

Lozère